Příjmení Michałowski nosí více významných osobností:

 Aleksander Michałowski (1851–1938) – polský klavírista, hudební skladatel a pedagog
 Kazimierz Michałowski (1901–1981) – polský archeolog a egyptolog
 Roman Michałowski – rozcestník
 Roman Michałowski (historik) (* 1949) – polský historik